szabadesés, kinematikai fogalom

Filmek 
 Szabadesés, (1994) eredeti címe: Freefall, amerikai akciófilm
 Szabadesés: A 174-es járat (1995) eredeti címe: Falling from the Sky: Flight 174, amerikai tv-film
 Szabadesés, (1996) eredeti címe: Der Ausbruch, német tv-film
 Szabadesés, (1999) eredeti címe: Free Fall, amerikai akciófilm
 Szabadesés, (2013) eredeti címe: Freier Fall, német játékfilm
 Szabadesés, (2014) Pálfi György magyar játékfilmje

Zene 
 Szabadesés, Anna and the Barbies együttes 2014-es nagylemeze
 Szabadesés, Anna and the Barbies 2014-es, nagylemezének címadó dala